Back to Front, album de Gilbert O'Sullivan sorti en 1972.
 Back to Front, album de Caravan sorti en 1982.
 Back to Front, album de Lionel Richie sorti en 1992.
 Back to Front, album de Wink sorti en 1995.
 Back to Front, album des Temptations sorti en 2007.
 Back to front, technique de peinture mise au point par Marian Kasperczyk.